Daniele Buzzegoli (1983) – calciatore italiano
 Ivo Buzzegoli (1919-1962) – allenatore di calcio e calciatore italiano